Visací zámek může znamenat:
 Zámek (zařízení)
 Visací zámek (hudební skupina)
 Visací zámek (album) – debutové album této skupiny